Bluebell può riferirsi a:

Bluebell Girls – corpo di ballo britannico, noto tra gli anni quaranta e sessanta per la loro attività al Lido di Parigi
Bluebell Records – casa discografica italiana, fondata a Milano da Antonio Casetta e attiva dal 1959 al 1970
Bluebell – un census-designated place statunitense, situato nello stato dell'Utah, nella contea di Duchesne

Pagine correlate 
Blue Bell